Alexander Forrester (1806-1869), éducateur écossais ;
 Ellen Forrester (1828-1883), nationaliste et poétesse irlandaise ;
 George Forrester (1802-1890), ingénieur et armateur britannique ;
 Jack Forrester, réalisateur et producteur américain actif en France dans les années trente ;
 Jay Wright Forrester, pionnier américain de l'informatique ;
 James Forrester, joueur de rugby à XV de l'équipe d'Angleterre ;
 John Forrester (1945-2015), historien des sciences britannique ;
 Max Forrester Eastman, écrivain socialiste américain ;
 Maureen Forrester, contralto canadienne ;
 Patrick Forrester, astronaute américain né en 1957 ;
 Rhett Forrester, musicien américain ;
 Stephanie Forrester, triathlète écossaise ;
 Viviane Forrester, écrivain française.

Toponyme 
 Forrester, localité américaine dans l'Oklahoma.

Autres 
 Forrester Research est une entreprise américaine réalisant des études de marché.
A la rencontre de Forrester (Finding Forrester) est un film américain de Gus Van Sant réalisé en 2000.